Die Irish Open 1998 waren ein Snookerturnier, das vom 14. bis 20. Dezember 1998 in der National Basketball Arena in Tallaght, einem Vorort der irischen Hauptstadt Dublin, ausgetragen wurde und als Weltranglistenturnier Bestandteil der Main-Tour-Saison 1998/99 war.

Der Waliser Mark Williams gewann das Turnier durch einen 9:4-Sieg im Finale gegen den Schotten Alan McManus.

Nach dieser Austragung wurde das Turnier wieder aus dem Main-Tour-Kalender gestrichen und der Malta Grand Prix bekam den Status des Weltranglistenturniers. Im April 2015 kündigte der WPBSA-Vorsitzende Barry Hearn an, dass das Turnier ab der Saison 2016/17 nun in Belfast als Northern Ireland Open als Teil der neugegründeten Home Nations Series stattfinden wird. und gemeinsam mit den English Open, den Scottish Open sowie den Welsh Open die neu eingeführte Home Nations Series bilden wird. Damit wanderte das Turnier aus der Republik Irland nach Nordirland, das ein Teil des Vereinigten Königreiches ist.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde fand vom 29. Juli bis 3. September statt. Aus den 197 Teilnehmern wurden im K.-o.-System die 32 Spieler ermittelt, die an der vom 14. bis 20. Dezember 1998 ausgetragenen Hauptrunde teilnahmen.

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks 
Insgesamt wurden 25 Century-Breaks gespielt, davon 10 in der Qualifikation und 15 beim Hauptturnier. Marco Fu spielte mit 141 Punkten das höchste Break des Turniers.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1998
County South Dublin
Billardturnier in Irland